Gastronomia
Stelvio/Stilfser DOP – formaggio a denominazione di origine protetta

Geografia
Stelvio – comune italiano della provincia autonoma di Bolzano
Prato allo Stelvio – comune italiano della provincia autonoma di Bolzano
Passo dello Stelvio – passo montano italiano
 Parco nazionale dello Stelvio – parco nazionale italiano

Onomastica
Stelvio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Stelvio Cipriani – musicista italiano
 Stelvio Massi – regista italiano
 Stélvio Rosa da Cruz – calciatore portoghese

Sport
Stelvio – pista di sci alpino situata a Bormio
Associazione Calcio Stelvio – squadra calcistica milanese attiva tra il 1914 e 1924
Campo di via Stelvio – impianto sportivo a Milano

Trasporti
Strada statale 38 dello Stelvio – strada italiana che collega la Valtellina con Bolzano, transitando per il passo dello Stelvio
Ferrovia dello Stelvio – progetto di linea ferroviaria
Filovia dello Stelvio – linea filoviaria attiva in Valtellina negli anni 50

Veicoli
 Alfa Romeo Stelvio – primo SUV dell'Alfa Romeo
Moto Guzzi Stelvio – modello di motocicletta